Епи́скоп Иоаки́м (, в миру Дими́триос Архонто́с, ; ) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Аполлониадский (с 2020), викарий Бельгийской митрополии.

Биография 
После окончания средней школы, поступил в медицинский факультет (Νοσηλευτικὴ Σχολὴ)  и после его окончания получил диплом бакалавра в Аристотелевском университете в Салониках.

Окончил богословский институт Афинского университета и позднее учился в аспирантуре , специализируясь в истории. Его научная диссертация была опубликована в 2017 году Институтом исторический исследований при содействии Национального исследовательского фонда. В настоящее время он имеет докторскую степень по совренной греческой и европейской истории. Также он посещал курсы византийской иконописи в иконопиской школе в Патрской митрополии и на святой горе Афон.

11 ноября 1990 года был пострижен в монашество с именем Иоаким в скиту Святой Анны на горе Афон. Позднее был переведён в Новый монастырь (Ἱερᾷ Νέᾳ Μονῇ Χίου) в Хиосской митрополии.

23 августа 1991 года митрополитом Хиосским, Псарийским и Инусским Дионисием (Байрактарисом) был рукоположен в сан иеродиакона.

11 ноября 1991 года митрополитом Дионисием был хиротонисан в сан иеромонаха и возведён в достоинство архимандрита, после чего назначен на служение в кафедральный собор Хиосской митрополии.

В 1997 году перешёл на служение в Бельгийскую митрополию, где служил в кафедральное соборе в Брюсселе, а также исполнял обязанности секретаря митрополии.

С марта 2004 года вновь служил в Хиосской митрополии, а с марта 2015 года — в Кифисийской митрополии, где был пресс-секретарём управляющего митрополией, отвечал за участие в богословских, медицинских и исторических конгрессах и дискуссиях.

С января 2018 года вновь служил в Бельгийской митрополии.

9 января 2020 года Священным синодом Константинопольской православной церкви был избран для рукоположения в сан епископа Аполлониадского, викария Бельгийской митрополии. В тот же день в патриаршем соборе на Фанаре состоялось его наречение (Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα).

26 января 2020 года в кафедральном храме архангелов Михаила и Гавриила в Брюсселе состоялась его епископская хиротония, которую совершили: митрополит Бельгийский Афинагор (Пекстадт), митропрлит Кипсисийский Кирилл (Мисиакулис) (Элладская православная церковь), митрополит Киренийский Хризостом (Папатомас) (Кипрская православная церковь), архиепископ Телмийский Иов (Геча), епископ Бельгийский и Голландский Досифей (Богверадзе) (Грузинская православная церковь), епископ Арианзский Варфоломей (Кессидис), епископ Неапольский Порфирий (Махериотис) (Кипрская православная церковь).

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Епископы Константинопольской православной церкви
Бельгийская митрополия